El término Sticks and Stones —en español: ‘Palos y piedras’— puede hacer referencia a:

Música 
 Sticks and Stones, álbum de New Found Glory de 2002; o
 Sticks and Stones, álbum de Cher Lloyd de 2011.
 Sticks and Stones, canción de la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, de John Powell.